Брусівська сільська рада — Кіровоградська область, Устинівський район
 Брусівська сільська рада — Луганська область, Біловодський район